Hale Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Hale Township, du comté de Garland dans l'Arkansas ;
 Hale Township, du comté de Warren dans l'Illinois ;
 Hale Township, du comté de Jones dans l'Iowa ;
 , du comté de McLeod dans le Minnesota ;
 , du comté de Hardin dans l'Ohio.

Homonymie de townships